Talholma kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Talholma, Björneborg,  (2 ha)
2. Talholma, Salo, 
3. Tallholma, Sagu, 

Robotskapade Finlandförgreningar